Stupnicki ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Stupnicki (* 1987), österreichische Schauspielerin
 Roman Stupnicki (1913–1954), polnischer Eishockeyspieler